Эль-Пасо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 135,92 км². Население 7837 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается богоматерь де Эль Пино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе